

Poängtabell

Uruguay mot Peru

Chile mot Mexiko

Uruguay mot Chile

Peru mot Mexiko

Chile mot Peru

Uruguay mot Mexiko

Externa länkar
Copa América 2011 - Officiell webbplats

Grupp C